Stanisław Kozicki (1876-1958) – polityk i publicysta ruchu narodowego,  współpracownik Romana Dmowskiego
 Stanisław Józef Kozicki (1893-1948) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Kozicki (ur. 1899) – kapitan uzbrojenia Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Stanisław Kozicki ps. "Howerla" (1918-1944) – harcmistrz, podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego

Uwagi